Het Campeonato Mineiro  Módulo II is het tweede niveau van het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd in 1994 opgericht om het aantal clubs in het Campeonato Mineiro te verminderen. De competitie fungeerde nu als tweede divisie onder de hoogste divisie die nu de naam Módulo I kreeg. De competitie verving dus de Segunda Divisão die tot dan toe fungeerde als tweede klasse en nu de derde klasse werd.

Overzicht kampioenen
1994 -  Rio Branco de Andradas
1995 -  Villa Nova
1996 -  Social
1997 -  Ipiranga de Manhuaçu
1998 -  Rio Branco de Andradas
1999 -   Uberlândia
2000 -  Mamoré
2001 -  Tupi
2002 -   Guarani
2003 - Uberaba
2004 -  Ituiutaba
2005 -  Democrata-GV
2006 -  Rio Branco de Andradas
2007 -  Social
2008 -  América
2009 -  Ipatinga
2010 -   Guarani
2011 -  Boa Esporte
2012 -  Araxá
2013 -  URT
2014 -  Mamoré
2015 -   Uberlândia
2016 -  Democrata-GV
2017 -   Patrocinense
2018 -  Guarani
2019 -  Coimbra
2020 -  Pouso Alegre
2021 -  Villa Nova
2022 -  Democrata-SL

Eeuwige ranglijst
Vetgedrukte clubs spelen in 2022 in de Módulo II. 

Campeonato Mineiro